Франц Сераф Ганфштенгль (, иногда Ханфштенгль; ,  близ Бад-Тёльца — , ) — немецкий гравёр и фотограф.

Биография 
Франц Ганфштенгль происходил из крестьянской семьи и приехал в Мюнхен учиться рисованию по рекомендации сельского учителя. В 1819—1825 годах учился в Мюнхенской академии художеств. В 1833 году открыл в Мюнхене литографическую мастерскую, а в 1853 году — ещё и фотоателье. В 1835—1852 годах сделал около 200 литографических копий шедевров Дрезденской картинной галереи и опубликовал их как альбом. Позднее работал придворным фотографом у баварского короля Людвига II.

Имена всех детей Франца Ганфштенгля начинаются на «Э». По старинной легенде, упомянутой в мемуарах его внука Эрнста, некая цыганка нагадала Францу Ганфштенглю, что всякого члена его семьи, у кого имя не начинается с «Э», будут преследовать неудачи. Сын Франца Ганфштенгля Эдгар прославился романом с принцессой Софией Шарлоттой Баварской. Сын Эрвин женился на оперной певице Марии Шрёдёр. Внук Франца Ганфштегля Эрнст занимал в нацистской Германии должность пресс-секретаря НСДАП по связям с зарубежной прессой.

Литература 
 Helmut Heß. The publishing-house of Franz Hanfstaengl and early photographic art-reproduction. Das Kunstwerk und sein Abbild. — Munich: Akademischer Verlag, 1999.
 Heinz Gebhardt. Franz Hanfstaengl: Von der Lithographie zur Photographie. München: C. H. Beck, 1984.

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

Графики Германии
Пионеры фотографии
Похороненные на Старом южном кладбище
Выпускники Мюнхенской академии художеств
Литографы Германии